Эрик ван Эгерат (; род. 27 апреля 1956) — голландский архитектор, работающий преимущественно в Европе и России. Проекты его архитектурной мастерской (designed by) Erick van Egeraat обладают узнаваемым авторским почерком, но не принадлежат к определенному стилю, хотя некоторые критики относят их к Современному Барокко. Он известен проектами Центрального офиса банка ING в Будапеште, Музея Дренте в Ассене, Мусоросжигательного завода в Роскилле, Главного здания Университета в Лейпциге. В России обрел известность как создатель «Города Столиц» в Москва-Сити, автор концепции застройки Красного Октября, победитель конкурса на проектирование нового стадиона Динамо, генпроектировщик Корпоративного Университета Сбербанка. Его российские проекты награждены многочисленными премиями, в том числе Дом года ’2011 за Академию Шахмат в Ханты-Мансийске, Дом года ’2012 и Золотая Капитель ’2012 за ТРЦ Вершина в Сургуте и European Property Award ‘2013 за Меркурий Сити Тауэр в Москве.

Творческий путь 
Эрик ван Эгерат окончил архитектурный факультет Делфтского технического университета. На последнем курсе он вместе с несколькими сокурсниками победил в конкурсе на проектирование Дома Молодежи на Крауспляйн в Роттердаме. Этот дом стал первым реализованным проектом архитектурной мастерской Mecanoo, созданной в том же 1984-м году Эриком ван Эгератом, Франсин Хаубен, Хенком Дёллем и Крисом де Вейером. Другими заметными проектами стали Парк-отель Билдерберг в Роттердаме (1990—1992), Дом 13 в Штутгарте (1990—1993), Факультет экономики и управления в Утрехте (1991—1995) и Библиотека ДТУ в Делфте (1992—1998).

В 1995-м году Эрик ван Эгерат вместе с 17 сотрудниками покинул Mecanoo и основал собственную компанию Erick van Egeraat associated architects (EEA) с офисами в Роттердаме, Лондоне, Будапеште, Праге и Москве. Поиски нового стиля и подхода нашли выражение в проекте Центрального офиса банка ING и страховой компании NNH в Будапеште (1992—1994), который архитектор назвал «одним из первых примеров того совмещения бескомпромиссного модернистского содержания и интуитивной органической формы, которое впоследствии назвали Современным Барокко». Развивая эту идею, Эрик ван Эгерат создал Художественную Галерею Кроуфорда в Корке, Ирландия (1996—2000), Концертный зал Мец в Бреде, Нидерланды (1996—2002), Жилой дом на Маурицкаде в Амстердаме (1996—2002), Ратушу в Алфен-ан-ден-Рейн, Нидерланды (1997—2002) и Институт современного искусства в Мидлсбро, Великобритания (2007), за который он получил награду Королевского института Британских Архитекторов RIBA.

В этот период он обратился как к малым (ваза Black Max, 1997; дверная ручка Erick, 2008), так и к крупным формам (генплан острова Остердокс в Амстердаме, 1998—2001). Расширилась география проектов, прежде всего в восточном направлении; были построены Посольство Королевства Нидерландов в Варшаве (1999—2004), Штаб-квартира ING в Будапеште (1999—2004), жилые комплексы в Праге (1999—2003) и Надьковачах (2001—2002).

Основание мастерской (designed by) Erick van Egeraat

В 2009 Эрик ван Эгерат реструктурировал свою компанию и открыл мастерскую (designed by) Erick van Egeraat с офисами в Роттердаме, Москве, Будапеште и Праге. Вопреки мировому финансовому кризису он продолжал создавать сложную, устойчивую и дорогостоящую архитектуру, примером чему служат такие постройки, как Музей Дренте в Ассене, Нидерланды (2008—2011), Мусоросжигательный завод в Роскилле, Дания (2008—2014), Главное здание университета в Лейпциге, Германия (2004—2015) и Университетский Колледж Эразмус в Роттердаме, Нидерланды (2012—2014). В эти годы он начал активно работать в России, проектируя и строя в более чем 8 городах России и СНГ.

По проектам Эрика ван Эгерата построено около 100 объектов в более чем 10 странах мира. Он любит повторять, что главной ценностью современной жизни считает «свободу передвижения и возможность работы в любой точке мира».
Продолжая расширять границы, он обратился в сторону Ближнего Востока, создав генплан центра г. Унайза в Саудовской Аравии (2014).

Эрик ван Эгерат — автор нескольких книг. Его ранняя работа Six ideas about architecture, написанная в соавторстве с Деяном Суджичем, воспроизводит внутренний мир архитектора и формирование его взглядов в контексте улицы, семьи, эпохи. В книге 10 years Erick van Egeraat: realized works, написанной совместно с Филипом Джодидио, собран материал о проектах, созданных в 1995—2005 годы. В недавно вышедшей в издательстве ТАТЛИН книге Жизнь без красоты собраны материалы авторской колонки Эрика ван Эгерата, регулярно выходившей в российском журнале Commercial Real Estate в 2008—2011 гг. Формально посвященные экономике, эти статьи охватывают широкий круг общественно-политических и культурных вопросов".

В качества профессора Международной Академии Архитектуры Софии и приглашенного лектора нескольких университетов Эрик ван Эгерат выступает с лекциями и мастер-классами по всему миру, а также является автором ряда монографических выставок: «Вкус» (2003), «Ценность Красоты» (2005), «Для России с любовью» (2003) и других.

Работа в России 
В начале 2000-х гг. Эрик ван Эгерат начал работать в России. Для своего первого российского заказчика Капитал Груп он создал ряд проектов, среди них Город Столиц (2002—2010) и Барвиха Хиллс (2004—2010). Наибольшую известность приобрел проект «Русский Авангард» (2001), правда, он и по сей день остается нереализованным. Несмотря на трудности, Эрик ван Эгерат продолжил работу в России, которую он назвал «идеальной средой для архитектора»: «Эта страна обладает невероятным потенциалом. В России много людей, которые хотят сделать что-то особенное, ни на что не похожее. Они не боятся браться за амбициозные проекты и не мешкают с их выполнением. Это идеальная среда для архитектора». Он создал целый ряд проектов для Санкт-Петербурга, среди них конкурсные проекты Второй сцены Мариинского театра (2003) и реконструкции Новой Голландии (2006), Жилой дом на набережной Мойки (2006) и Конгресс-центр Константиновский (2007). В эти годы он много проектировал в городах России и СНГ, в том числе в Казани (Национальная библиотека Республики Татарстан, 2007), Минске (Минск-Сити 2008), Астане (Ось Астаны, 2007; Драматический театр, 2010). Но наибольшего успеха он добился на северо-востоке страны. В Ханты-Мансийске по его проекту была построена Академия Шахмат (2008—2010), получившая награду Дом года ’2011, а в Сургуте ТРЦ Вершина (2005—2010), удостоенный премий Дом года ’2012 и Золотая Капитель ’2012. В одном из интервью архитектор признался: «Когда я показал первый набросок заказчику, он был изумлен. После завершения строительства настала моя очередь изумляться. Я горжусь тем, что мое здание появилось в Сургуте». Широкое освещение в прессе получил его проект Острова Федерация в Сочи (2007) и особенно его победа в конкурсе на реконструкцию стадиона Динамо (2010). Однако, эти проекты не были построены. Причиной трудности реализации проектов иностранных архитекторов в России Эрик ван Эгерат считает особенности местной строительной индустрии: "Строительный бизнес в России — закрытая для иностранцев индустрия. Россия — это страна «сделай сам» Вот ты идёшь в MegaMarkt, покупаешь стройматериалы и строишь свой дом. Поэтому люди рассуждают так: «Зачем нам иностранец? Я могу сделать всё сам». Однако именно он стал одним из немногих иностранцев, реализовавших свои проекты в России. Среди недавних построек можно отметить Корпоративный Университет Сбербанка (2010—2013) и проект верхней части и общественных зон Меркурий Сити Тауэр (2011—2013).

Взгляды на архитектуру 
Одной из причин ухода Эрика ван Эгерата из Mecanoo было его нежелание следовать основным трендам в голландской архитектуре того времени: бескомпромиссному модернизму, отвергавшему любые излишества и полному забвению эстетической стороны проекта в пользу его бюджета и функциональности. Для него же красота была основным критерием ценности проекта: Позже в своей книге, посвященной красоте, он напишет «Успех общества или личности заключается не в их способности делать деньги, а в реализации возможности создавать Красоту». Устойчивая архитектура с заделом на будущее немыслима без красоты: «Необходимо возвращение к архитектуре пленительной, завораживающей. Красота, наряду с силой образа и качеством воплощения является важнейшим элементом современной устойчивой архитектуры».
Восстанавливая понятие красоты, похороненное модернистами 20 века, Эрик ван Эгерат не возвращается назад к классическим образцам. Он подчеркнуто современен, утверждая, что архитектура должна «отвечать вкусу эпохи»: «Любая архитектура, обладающая мало-мальской ценностью, является современной в момент создания, прочно связанной со своим временем и культурой».

Постройки в Европе 
 1980—1985 Жилой дом на Крауспляйн — Роттердам, Нидерланды (в качестве партнера в Mecanoo)
 1992—1995 Музей Естественной Истории — Роттердам, Нидерланды (в качестве партнера в Mecanoo)
 1992—1994 / 1993—1997 Центральный офис банка ING и страховой компании NNH / новое крыло банка ING — Будапешт, Венгрия
 1994—1997 Школа Моды и Графического Дизайна — Утрехт, Нидерланды
 1996—2000 Художественная Галерея Кроуфорда — Корк, Ирландия
 1996—2000 Высшая школа InHolland — Роттердам, Нидерланды
 1996—2002 Концертный зал Mezz — Бреда, Нидерланды
 1997—2002 Ратуша — Алфен-ан-ден-Рейн, Нидерланды
 1999—2003 Жилой комплекс Вилла Бьянка — Прага, Чешская республика
 1999—2004 Главный офис банка ING — Будапешт, Венгрия
 2000—2004 Посольство Королевства Нидерландов — Варшава, Польша
 2001—2005 Жилой комплекс Crescent — Нью-Веннеп, Нидерланды
 2002—2009 Башня Rock — Амстердам, Нидерланды
 2003—2004 Реставрация Дворца Deak — Будапешт, Венгрия
 2003—2006 Офисное здание Zilverparkkade — Лелистад, Нидерланды
 2003—2006 Колледж Metzo — Дутинхем, Нидерланды
 2003—2007 Институт Современного Искусства — Мидлсбро, Великобритания
 2003—2008 Муниципальный театр — Харлем, Нидерланды
 2003—2012 Генплан Миланофиори — Милан, Италия
 2004—2010 Генплан Ривер-парк — Братислава, Словакия
 2004—2015 Главное здание университета — Лейпциг, Германия 
 2005—2009 Lyon Confluence — Лион, Франция
 2006—2011 Sumatrakontor — Гамбург, Германия
 2007—2011 Музей Дренте — Ассен, Нидерланды
 2008—2013 Мусоросжигательный завод — Роскилле, Дания
 2009—2012 Columbuskwartier — Алмере, Нидерланды
 2010—2013 Университетский колледж Эразмус — Роттердам, Нидерланды

Постройки и проекты в России 
 2001 Жилой комплекс Русский Авангард (проект)
 2002—2010 Город Столиц — Москва, Россия
 2004—2010 Барвиха Хиллс — Москва, Россия
 2005—2010 ТРЦ Вершина — Сургут, Россия
 2006—2014 Частный дом Bay Mansion — Москва, Россия
 2006 Генплан острова Новая Голландия — Санкт-Петербург, Россия (2-й приз конкурса)
 2007 Остров Федерация — Сочи, Россия (проект)
 2007—2014 Красный Октябрь, концепция застройки — Москва, Россия
 2007 Национальная библиотека Республики Татарстан — Казань, Россия (проект-победитель конкурса)
 2008—2010 Академия Шахмат — Ханты-Мансийск, Россия
 2010 Проект реконструкции стадиона Динамо — Москва, Россия (проект-победитель конкурса
 2010—2013 Корпоративный Университет Сбербанка — Москва, Россия
 2012—2013 Интерьеры общественных пространств Меркурий Сити Тауэр — Москва, Россия
 2013 Музей истории казачества — Волгоград, Россия (проект)
 2014 Музей Современного Искусства «Ударник»  — Москва, Россия (проект)

Награды 
 2013 — Европейская премия в сфере недвижимости European Property Award, за лучший архитектурный проект высотного здания в России (Меркурий Сити Тауэр, Москва, Россия)
 2013 — Премия «Зеленое строительство. Технологии и архитектура» в категории «Коттеджный поселок высокой экологической и энергетической эффективности» (Барвиха Хиллс, Москва, Россия).
 2012 — Премия Dutch Design Awards за лучший интерьер (Музей Дренте, Ассен, Нидерланды)
 2012 — Дом года (ТРЦ Вершина, Сургут, Россия)
 2012 — Гран-при конкурса Золотая Капитель (ТРЦ Вершина, Сургут, Россия)
 2011 — Дом года (Академия Шахмат, Ханты-Мансийск, Россия)
 2010 — Премия Emporis Skyscraper Award (Город Столиц, Москва, Россия)
 2010 — Премия Commercial Real Estate Award, за лучший многофункциональный комплекс (Город Столиц, Москва, Россия).
 2009 — Премия Hadrian Award (Институт Современного Искусства в Мидлсбро, Великобритания)
 2007 — Приз Rietveldprijs (Факультет ABC Университета в Утрехте, Нидерланды)
 2007 — Премия Королевского Института Британских Архитекторов RIBA (Институт Современного Искусства в Мидлсбро, Великобритания)
 2007 — Премия ‘Возрождение’ Королевского Института Дипломированных Оценщиков (Институт Современного Искусства в Мидлсбро, Великобритания)
 2006 — Награда Будапешта за проектирование архитектурных шедевров в Будапеште
 2006 — Приз Reitter Ferenc Prize (Реставрация Дворца Déak в Будапеште, Венгрия)
 2005 — Премия Life in Architecture Award за лучшее здание в Варшаве 2004—2005 (Посольство Королевства Нидерландов в Варшаве, Польша)
 1999 — Премия MIPIM (Центральный офис банка ING и страховой компании NNH в Будапеште, Венгрия)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт архитектурной мастерской (designed by) Erick van Egeraat (на русском языке)
 Официальная Facebook-страница
 Эрик ван Эгерат на сайте archi.ru
 Официальный сайт премии Дом года
 Эрик ван Эгерат на сайте archplatforma.ru
 Авторская колонка на сайте CRE
 Интервью для Архидома
 Интервью РадиДомаПро
 Интервью The Village

Архитекторы Нидерландов
Архитекторы Москвы
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Волгограда
Архитекторы Роттердама
Архитекторы Праги
Архитекторы Будапешта
Архитекторы Амстердама
Архитекторы Сочи
Архитекторы Казани